Восемь кораблей Королевского флота носили или носят название HMS Vengeance (мщение).

 HMS Vengeance — 28-пушечный корабль 6 ранга; захвачен у французов в 1758; затоплен в качестве брекватера в 1766.
 HMS Vengeance — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга; спущен на воду в 1774. Превращен в плавучую тюрьму в 1808; разобран в 1816.
 HMS Vengeance — голландский бот; закуплен в 1793; продан в 1804.
 HMS Vengeance — 38-пушечный фрегат 5 ранга; захвачен у французов в 1800; по разным источникам, разобран в 1803 после посадки на мель в 1801, или использовался как плавучая тюрьма до 1814.
 HMS Vengeance — 84-пушечный линейный корабль второго ранга; спущен на воду в 1824. Превращен в плавучую казарму в 1861; продан в 1897.
 HMS Vengeance — додредноутный линкор типа Canopus спущен на воду в 1899; продан в 1921.
 HMS Vengeance (R71) — авианосец типа «Колоссус» (Colossus); спущен на воду в 1944. Служил в ВМС Австралии с 1952 по 1954, продан Бразилии в 1956 ; переименован в Minas Gerais.
  — атомная БРПЛ типа  «Вэнгард» (Vanguard); спущена на воду в 1998 г.; находится в строю.